

Économie 

 Powerhouse, une enseigne de magasins d'électronique au Royaume-Uni ;
 PowerHouse Books, un éditeur de livres d'art et de photographie américain

Musique 
 Powerhouse, un album du groupe de heavy metal Mustasch, sorti en 2005 ;
 Powerhouse, un album de Deep Purple, sorti en 1977 ;
 Powerhouse, un album du groupe de rock chrétien White Heart, sorti en 1990 ;
 Powerhouse, un album du groupe de jazz The Crusaders, sorti en 1969 ;
 Powerhouse, une composition instrumentale créée en 1937 par Raymond Scott ;
 Powerhouse, le nom du groupe de rock britannique dénommé précédemment Geordie, ainsi qu'un album éponyme ;
 Powerhouse, autre nom du DJ américain Lenny Fontana ;
 Eric Clapton's Powerhouse, un groupe britannique formé en 1966 autour de Eric Clapton.

Littérature 

 Powerhouse, un nom donné à plusieurs personnages dans les comics de Marvel ;

Informatique 

 Powerhouse était un langage de programmation de quatrième génération produit par Cognos pour le mini-PC HP 3000 ;
 Powerhouse, un jeu vidéo de gestion publié par Impressions Games en 1995

Télévision 
 Powerhouse, une série télévisée américaine diffusée entre 1982 et 1983 ;
 Powerhouse, une série télévisée américaine diffusée en 2016